Topolino e il pirata delle scogliere (The Simple Things) – film del 1953 diretto da Charles A. Nichols
The Simple Things – singolo di Joe Cocker del 1994
The Simple Things (Something Emotional) – singolo di Vanessa Amorosi del 2008